Влади́мир Мона́хов:
 Монахов, Владимир Багратович (1928—2003) — главреж Ленкома, профессор.
 Монахов, Владимир Васильевич (1922—1983) — советский кинооператор и кинорежиссёр.
 Монахов, Владимир Викторович (1940—2010) — советский игрок в хоккей с мячом и тренер.